Суперкубок Кандиду де Оливейра 2012 () — 34-й розыгрыш Суперкубка Португалии, в котором встречались чемпион страны сезона 2011/12 «Порту» и обладатель Кубка Португалии 2011/12 «Академика» из Коимбры. Встреча состоялась 11 августа 2012 года в Авейру, на Муниципальном стадионе.

Для «Порту» этот Суперкубок являлся 28-м по счёту (18 из них команда выигрывала), для «Академики» же он стал первым.

Обладателем Суперкубка Португалии 2012 года стал «Порту», сломивший сопротивление «Академики» со счётом 1:0. Единственный и победный мяч был забит на 90-й минуте колумбийским нападающим «Порту» Джексоном Мартинесом.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Португалии 2012 на сайте worldfootball.net

2012
Матчи ФК «Порту»
Португалия
Спорт в Португалии в 2012 году
События 11 августа
Август 2012 года
Спортивные соревнования в Авейру
ФК «Академика» Коимбра